Le Blernsball est un jeu fictif de l'univers de la série télévisée Futurama.

Règles 

Les règles sont très obscures car elles nous paraissent aléatoires :

 Le jeu semble se dérouler sur un terrain de baseball classique et comporter les mêmes règles primaires, mais la balle est reliée au centre du terrain par un élastique !
 Si le batteur renvoie la balle assez fort et que l'élastique cède, la balle peut alors entrer dans un panneau spécial (où il est inscrit "Hit it here and win the game" : "Frappez la balle ici et vous gagnez le jeu") et la partie est gagnée instantanément ; mais il semblerait que ce panneau soit magnétisé car à chaque fois que l'élastique cède les balles sont étrangement éjectées hors de l'atmosphère (le jeu continue donc quand même).
 Si la balle entre dans un trou situé sous le lanceur (au centre du terrain), la partie passe en mode « multiball » et une centaine de balles sont propulsées sur le terrain dans toutes les directions. La finalité de cette règle est inconnue.
 Lorsque la balle est frappée par le batteur, celui-ci peut utiliser une moto pour effectuer le tour des bases.
 Les bases sont piégées : elles explosent lorsqu'on les effleure.
 Lorsqu'un batteur est expulsé après trois fautes, il doit combattre une araignée géante et vorace qui est libéré sur le terrain pour l'occasion.
 Il semblerait de plus que l'injection stéroïdes pour les sportifs soit autorisée, voire encouragée (sans doute pour accélérer et intensifier le jeu) .
 Les robots et les humains ne jouent pas dans la même ligue.
Ces règles ne sont peut-être pas exactes mais ce sont celles qui s'en rapprochent le plus .

Divers 
Leela a été la  joueuse professionnelle de Blernsball, mais son manque de talent en a aussi fait le pire joueur de Blernsball de l'histoire.

Futurama

en:Blernsball